Менщиково — название населённых пунктов в России:

 Менщиково — село в Кетовском районе Курганской области.
 Менщиково — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Менщиково — село в Половинском районе Курганской области.
 Менщиково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
Менщиково — до 1964 г. название села Нижнетобольное в Белозерском районе Курганской области.